Тукаево — топоним в странах СНГ:

Села

Россия 
 Тукаево — село в Аургазинском районе Башкортостана.
 Тукаево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Тукаево — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Тукаево — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Тукаево — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.

Озёра

Казахстан 
Тукаево (озеро) — озеро в Жамылском районе Северо-Казахстанской области.